Wolski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 20 110 osób.

Osoby o nazwisku Wolski:
 Benedykt Jan Wolski h. Godziemba (zm. 1736) – chorąży wileński
 Dariusz Wolski (ur. 1956) – polski operator filmowy
 Filip Wolski (ur. 1987) – polski informatyk, mistrz świata w programowaniu
 Henryk Wolski (ur. 1951) – polski żeglarz
 Jacek Saryusz-Wolski (ur. 1948) – polityk
 Jakub Wolski (ur. 1950) – polski dyplomata
 Jan Wolski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Wolski (1924–2013) – polski konserwator zabytków
 Jerzy Schoen-Wolski (1892–1940) – oficer Wojska Polskiego zamordowany w Katyniu
 Józef Wolski (1910–2008) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Kajetan Saryusz-Wolski (1852–1922?) – polski malarz
 Konstanty Wolski (1762–1810) – polski pedagog, dyrektor Redakcji Ksiąg Elementarnych, autor polskiego elementarza zwanego potocznie „elementarzem Wolskiego”
 Lawon Wolski (ur. 1965) – białoruski muzyk, pisarz, malarz
 Leon Dunin-Wolski (1882–1956) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Leszek Wolski (ur. 1953) – polski piłkarz
 Ludwik Wolski (1881-1953) - ksiądz katolicki, społecznik
 Marcin Wolski (ur. 1947) – polski pisarz, dziennikarz i satyryk
 Mikołaj Wolski (ujednoznacznienie)
 Paweł Dunin Wolski (1487–1546) – kanclerz wielki koronny, biskup poznański
 Piotr Wolski (ur. 1968) – polski perkusista
 Piotr Dunin Wolski (1531–1590) – biskup płocki i przemyski
 Rafał Wolski – ujednoznacznienie
 Robert Wolski (ur. 1982) – polski lekkoatleta
 Stanisław Wolski (ujednoznacznienie)
 Stefan Wolski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Wolski (ujednoznacznienie)
 Wacław Wolski (ujednoznacznienie)
 Władysław Wolski (Antoni Jan Piwowarczyk) (1901–1976) – polski polityk komunistyczny, minister administracji publicznej
 Włodzimierz Wolski (1824–1882) – polski poeta, powieściopisarz, tłumacz i librecista
 Wojtek Wolski (ur. 1986) – kanadyjski hokeista pochodzenia polskiego
 Xawery Wolski (ur. 1960) – artysta instalacji, rysownik, rzeźbiarz
 Zbigniew Wolski (1925–2017) – polski inżynier architekt, autor podręczników dla szkół zawodowych

Przypisy